Pyrale est un terme ambigu qui s'applique en français à plusieurs espèces de lépidoptères ravageurs des familles des Pyralidae et des Crambidae qui portent le nom vernaculaire de pyrale sous leur forme imago (papillon).

Taxonomie 
Dans de nombreuses classifications, les Crambidae ont été considérés comme une subdivision des Pyralidae. Les pyrales se retrouvent donc à présent dans deux familles distinctes.

Étymologie 
Le radical pyr désigne le feu et une couleur rousse ou rougeâtre en grec. Les insectes du genre Pyrrhosoma sont également rouge vif. Ces papillons étaient réputés naître dans l'âtre, peut-être parce qu'on les y retrouvait attirés par la lumière, ou qu'ils y passaient le jour à l'abri de la lumière solaire, ou que certaines espèces s'y échappaient de dessous les vieilles écorces des bûches, fagots ou foins qu'on jetait au feu.

Quelques espèces 

 Pyrale de la vigne (Sparganothis pilleriana)
 Pyrale de la farine (deux espèces : Ephestia kuehniella et Pyralis farinalis)
 Pyrale de la luzerne (Nomophila noctuella)
 Pyrale de la menthe (Pyrausta aurata)
 Pyrale de l'ortie (Anania hortulata, anciennement Eurrhypara hortulata)
 Pyrale des fruits secs (Plodia interpunctella)
 Pyrale du buis (Cydalima perspectalis)
 Pyrale du cactus (Cactoblastis cactorum)
 Pyrale de la canne à sucre (Diatraea saccharalis)
 Pyrale du cacao (Ephestia elutella)
 Pyrale du fourrage (Hypsopygia costalis)
 Pyrale du houblon (Pleuroptya ruralis)
 Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis)
 Pyrale de la patate douce (Megastes grandalis)
 Pyrale du sureau (Anania coronata anciennement Phlyctaenia coronata)
 Pyrale du tournesol ()
 Pyrale glauque (Orthopygia glaucinalis)
 Pyrale pourprée (Pyrausta purpuralis)

Le genre  (famille des Crambidae) comprend :
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Leraut, 2003)
  (Scopoli, 1763) - pyrale du colza 
  (Linnaeus, 1758) - pyrale des crucifères - Co
  (Linnaeus, 1761) - Co
  (Duponchel, 1833) - Co
  (Linnaeus, 1767) - Co
  (Leraut, 2003)?
  (Guenée, 1854)
 Evergestis mundalis mundalis (Guenée, 1854)
 Evergestis mundalis permundalis (Marion, 1960)
  (Hufnagel, 1767) - pyrale pourpre du chou
  (Denis & Schiffermüller, 1775) - Co
  (Guenée, 1854) - pyrale rayée du chou
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Fabricius, 1787)

Notes et références 
 .

Voir aussi

Articles connexes 
 Lépidoptère
 Pyralidae
 Crambidae
 Liste de ravageurs de plantes cultivées

Lien externe 
 Tela-insecta (page Pyralidae)

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Insecte ravageur
Nom d'insecte ambigu